Christine Scheyer – sciatrice alpina austriaca
 Galka Scheyer – pittrice tedesca
 Jon Scheyer – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato israeliano